`Imad ad-Dawla ou Imad al-Daula arabe : ʿimad ad-dawla, , pilier de l'empire

 Imad al-Dawla Abdelmalik cinquième roi de la dynastie houdide de la taïfa de Saragosse en 1110.
 Imad ad-Dawla Ali ou Emad o-dowleh fondateur de la dynastie bouyide en Iran à Chiraz à partir de  934 jusqu'en 949.